

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Бег 1500 м, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 18—20.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

54 участника разбиты на 5 забегов по 10—12 человек, в полуфинал выходят пятеро лучших в каждом забеге.

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 20.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968